Denuncirati (lat. denuntiare) dostaviti sudu, potkazati, optužiti, javno izreći optužbu protiv jedne ili više osoba, često u formi klevete i korišteno radi osobih motiva.